100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i półfinały odbyły się 28 sierpnia, a finał 29 sierpnia 1972 roku.

Mistrzynią olimpijską została Amerykanka Sandra Neilson, która czasem 58,59 ustanowiła w finale nowy rekord olimpijski. Srebrny medal zdobyła rodaczka Neilson, Shirley Babashoff (59,02). Brąz, z czasem 59,06, wywalczyła rekordzistka świata, Australijka Shane Gould.

Dzień wcześniej, w eliminacjach rekord olimpijski poprawiały kolejno Magdolna Patóh i Shane Gould, a w półfinale Shirley Babashoff.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

K